New Alexandria désigne :

 New Alexandria, un village situé dans l'Ohio ;
 New Alexandria, un borough situé en Pennsylvanie ;

Homonymie de localités aux États-Unis